Knut Müller (ur. 21 marca 1974) – norweski skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (1992).

18 marca 1992 w Vuokatti podczas mistrzostw świata juniorów zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Jørgenem Halvorsenem, Bengtem Heiestadem i Lasse Ottesenem.

W latach 1991–1995 startował w zawodach Pucharu Świata. Najwyższą lokatę zajął 10 stycznia 1992 w Predazzo, gdzie był 23.

W sezonie 1994/1995 zdobył 436 punktów do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu został sklasyfikowany na 13. miejscu.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: niesklasyfikowany
 sezon 1991/1992: niesklasyfikowany
 sezon 1992/1993: niesklasyfikowany
 sezon 1994/1995: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 13. miejsce

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974